Leipisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leipisaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Leipisaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar